

Sport
 Le Grand Prix du Portugal est une course cycliste portugaise créée en 2007.
 Le Grand Prix automobile du Portugal est une compétition de Formule 1.
 Le Grand Prix moto du Portugal est une compétition de vitesse moto.